Ма́лкольм Макда́уэлл (также Малколм Мак-Да́уэлл ; имя при рождении — Малкольм Джон Те́йлор ; род. 13 июня 1943, Лидс, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания) — британский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания с более чем сорокалетней карьерой, получивший широкую известность своими яркими, порой жестокими и резко отрицательными ролями. Проходил подготовку в Лондонской академии музыкального и драматического искусства.

Номинант на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль — драма» за роль в фильме «Заводной апельсин» (1971). Также в 1980 году актёр получил номинацию на премию «Сатурн» в категории «Лучший киноактёр» за роль в фильме «Путешествие в машине времени» (1979).

В 2014 году Малкольм Макдауэлл был удостоен премии «Сатурн» за достижения в карьере. 16 марта 2012 года Макдауэлл стал обладателем звезды на Голливудской «Аллее славы».

Наиболее известные роли — в фильмах «Заводной апельсин» (1971) Стэнли Кубрика, «O, счастливчик!» (1973) Линдсея Андерсона, «Переход» (1978) Джея Ли Томпсона, «Калигула» (1979) Тинто Брасса и «Цареубийца» (1991) Карена Шахназарова.

Биография

Ранние годы и образование 
Малкольм Макдауэлл родился 13 июня 1943 года в Лидсе, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания. Его мать Эдна Тейлор (урождённая Макдауэлл) работала в отеле, а отец Чарльз Тейлор был барменом. У актёра есть два брата и две сестры, Глория (старшая) и Джуди (младшая).

Он вырос в Ливерпуле, работал в пабе отца, а затем коммивояжером. Малкольм Макдауэлл является поклонником футбольного клуба «Ливерпуль», поэтому в юности он много времени проводил в спион-копе.

После прохождения курсов актёрского мастерства играл в провинциальных театрах. В 1964 году попал в труппу Королевского Шекспировского театра. Макдауэлл также обучался в Лондонской академии музыкального и драматического искусства.

Карьера 

С 1965 года работал на телевидении. В 1968 году снялся в фильме «Если...» режиссёра Линдсея Андерсона. Позднее Макдауэлл сыграл в его фильме «О, счастливчик» (1973).

Настоящую популярность актёр обрёл в 1971 году после съёмок в «Заводном апельсине» Стэнли Кубрика, где он играл роль несовершеннолетнего садиста и насильника Алекса. После выхода этого фильма почти всегда Малкольму предлагали реализовывать на экране отрицательных персонажей: безумного императора Древнего Рима Гая Калигулу в фильме Тинто Брасса, советского серийного убийцу времён перестройки, аналогичного Андрею Чикатило («Эвиленко»). Макдауэлл даже был приглашён на «Мосфильм» для съёмок в фильме Карена Шахназарова «Цареубийца» в роли цареубийцы Юровского.
В конце 1970-х и в 1980-х годах в карьере Макдауэлла наступил спад, в основном он играл небольшие роли. Исключение составил «Переход» 1979 года, где Макдауэлл сыграл главного отрицательного персонажа — эсэсовца фон Беркова. В 1982 году Макдауэлл снялся в фильме «Люди-кошки» режиссёра Пола Шредера. В 1990-х годах играл роль маршала Космического флота Земли Джеффри Толуина в FMV-роликах для игр «Wing Commander III: Heart of the Tiger» (1993) и «Wing Commander IV: The Price of Freedom» (1995), вместе с такими известными актёрами, как Джон Рис-Дэвис и Марк Хэмилл. В 1993 году снялся в роли русского генерала Смысловского в драме «Ветер с востока». Известна его роль в телесериале «Лексс: Тень Гига» (1996).

В 1996 году сыграл роль в компьютерной игре «Мумия: гробница фараона». В 2000 году сыграл роль «типичного англичанина» в эпизоде Южного Парка.

В 2007—2008 годах озвучивал роль Джона Генри Эдема, президента Анклава в компьютерной игре Fallout 3. В настоящее время Макдауэлл работает на американском телевидении. В 2009 году принял участие в съёмках музыкального клипа на композицию Snuff американской группы Slipknot.

Личная жизнь 
Первой женой Макдауэлла (1975—1980) была актриса и публицистка . Его второй женой (1980—1990) была актриса Мэри Стинберджен, с которой он познакомился во время съёмок фильма «Путешествие в машине времени» (1979). У них есть двое детей: Лилли Аманда (родилась 22 января 1981 года) и Чарльз Малкольм (родился 10 июля 1983 года). Супруги развелись в 1990 году.

В 1991 году актёр женился на Келли Кюр, которая младше его на двадцать четыре года, у супругов есть трое сыновей: Беккет Тейлор (родился 29 января 2004 года), Финниан Андерсон (родился 23 декабря 2006 года) и Симус Хадсон (родился 7 января 2009 года).

Малкольм Макдауэлл также является дядей по матери актёра Александра Сиддига. Он и его племянник вместе снялись в фильме «Судный день» (2008), режиссёра Нила Маршалла. Макдауэлл живёт в городе Охай, Калифорния. Он стал дедушкой в январе 2012 года, когда дочь Лилли Макдауэлл Уолтон родила девочку, Клементину Мэй.

Избранная фильмография

Кино

Телевидение

Озвучивание

Фильмы

Сериалы

Видеоигры

Награды и номинации 
Полный список наград и номинаций на сайте IMDb.com.

Примечания

Источники

Литература 
 Актёры зарубежного кино. — Выпуск 12-й / Сост. М. Л. Жежеленко. — : Искусство, 1978. — С. 83—103.

Интервью и статьи 
 Фёдоров А. В. Гуттаперчевый Малкольм Макдауэлл (1999)
 What if… The Guardian, 24 апреля
 N.P. Thompson’s interview with Malcolm McDowell for Slant/The House Next Door
 An in-depth interview with Malcolm McDowell covering his entire career from HoboTrashcan.com
 Interactive video talk by McDowell on the British «Free Cinema» movement of the '50s, made for the British Film Institute
 «What if…» — The Guardian, 24 апреля 2004. In-depth profile and interview.
 «O Lucky Man! Malcolm McDowell’s journey from coffee salesman to movie star» — The Times, 17 мая 2008
 «Audiobook read by Malcolm McDowell» — The Bobbything, 2010
 «COWBOYS & ENGINES»  — by Bryn Pryor

Ссылки 

Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Лауреаты премии «Сатурн» за достижения в карьере
Киноактёры Великобритании